Коредеро има више значења:

 Коредеро (Сан Хуан де лос Лагос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Коредеро (Текалитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Коредеро (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику